Een verkeersweg:
 N691 (Frankrijk)
 N691 (Nederland), zie Provinciale weg 691

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing